Staisch ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Staisch (1927–2010), Hamburger Autor, Fachgebiet Eisenbahn
 Peter Staisch (1943–2022), deutscher Journalist
 Thomas Alexander Staisch (* 1971), deutscher Journalist und Autor